Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 7-5, 4-6, 6-0.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (semifinali)
 Steffi Graf (Campionessa)
 Helena Suková (semifinali)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Katerina Maleeva (terzo turno)

 Sylvia Hanika (primo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (secondo turno)
 Mary Joe Fernández (terzo turno)
 Larisa Neiland (primo turno)
 Helen Kelesi (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1987